Dan Smith může být:

 Dan Smith (zpěvák) (* 1986) – britský zpěvák, textař a hráč na klavír
 Dan Smith (lední hokejista) (* 1976) – kanadský lední hokejista
 Dan Smith (ragbista) (1869–1926) – jihoafrický ragbista